Vater und Sohn – cortometraggio del 1910 diretto da Walter Schmidthässler
Vater und Sohn – cortometraggio del 1914 diretto da Alfred Halm
Vater und Sohn – film del 1918 diretto da William Wauer
Vater und Sohn – film del 1929 diretto da Géza von Bolváry
Vater und Sohn – documentario del 1984 diretto da Thomas Mitscherlich